pływik – larwa skorupiaków
 Nauplius (mitologia)